A* peut désigner :
 A* (A étoile ou A star), le niveau le plus élevé que l'on peut obtenir au General Certificate of Secondary Education (GCSE), le certificat général de l'enseignement secondaire en Angleterre.

Voir aussi 
 Sagittarius A* ou Sgr A*, le trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée
 Algorithme A* (A étoile ou A star), en recherche opérationnelle, un algorithme de recherche de chemin dans un graphe